Ріє́ка ():

 Рієка — місто в Хорватії.
 Рієка — футбольний клуб з однойменного міста.
 Рієка — аеропорт з однойменного міста.
 Рієка Црноєвича () — місто в Чорногорії.
 Рієка (притока Дунайця) — річка в Словаччині.